El término tonalidad puede referirse:

 En la música, a tonalidad, una organización jerárquica específica de las relaciones entre las diferentes alturas musicales;
 Tonalidad relativa, aquellas tonalidades mayores y menores que comparten la misma armadura de clave, es decir, las mismas alteraciones.
 Tonalidad homónima, tonalidad menor con la misma tónica.
 Tonalidad vecina, tonalidades que comparten varios sonidos de su armadura.
 Tonalidad mayor, escala musical que tiene una distancia tercera mayor entre el primer y el tercer grado, y una tercera menor entre el tercer y el quinto grado.
 Tonalidad menor, escala musical cuya distancia entre su primer y tercer grados es de tercera menor (un tono y medio).
 En el color, al matiz o al tono.